Корма́ может означать:

 Корма — задняя оконечность корпуса корабля (судна) или единицы бронетехники.
 Корма — продукты питания, предназначенные для домашних животных и скота.
 Корма — созвездие южного полушария неба.
 Корма — блюдо индийской кухни.
 Корма, Авелино (род. 1951) — испанский химик.

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Корма (Добрушский район) — агрогородок в Добрушском районе Гомельской области.
 Корма (Ельский район) — деревня в Ельском районе Гомельской области.
 Корма (Калинковичский район) — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.
 Корма (Кормянский район) — посёлок городского типа в Кормянском районе Гомельской области.
 Корма (Лельчицкий район) — деревня в Лельчицком районе Гомельской области.
 Корма (Октябрьский район) — деревня в Октябрьском районе Гомельской области.
 Корма (Березинский район) — деревня в Березинском районе Минской области.
 Корма (Борисовский район) — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Корма (Узденский район) — деревня в Узденском районе Минской области.
 Корма (Круглянский район) — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.
 Корма (Осиповичский район) — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.
 Корма (Чериковский район) — посёлок в Чериковском районе Могилёвской области.
 
 Украина
 Корма (Житомирская область) — село в Коростенском районе Житомирской области.

Реки 
 Корма (приток Волги) — река в Рыбинском районе Ярославской области.
 Корма (впадает в озеро Лача) — река в Архангельской области России, впадает в озеро Лача.

См. также 
 Мокрая Корма
 Новая Корма (Жлобинский район)
 Солонская Корма (Жлобинский район)